Eidolon est un terme grec (εἴδωλον), traduit entre autres par simulacre, fantôme ou Apparition. Il peut également désigner :

Musique 
 Eidolon, groupe de power metal canadien
 Eidolon, album du groupe allemand Dark Fortress
 Eidolon, album du groupe Rishloo
 Eidolon, chanson du groupe allemand 
 The Eidolon Reality, chanson du groupe américain The Faceless
 Eidolon, chanson d'Allan Holdsworth dans l'album The Sixteen Men Of Tain
Eidolon, chanson du groupe australien Karnivool
 Eidolon, chanson de Signal Void dans l'album This Liminal Reality

Autres 
 Eidôlon, festival organisé par le Bureau des Arts de l'Institut d'Optique Graduate School
Eidolon, genre de chauve-souris
 Eidolons, invocations des jeux vidéo Final Fantasy IX et Final Fantasy XIII
 The Eidolon, un jeu vidéo développé par Lucasfilm Games.
 "Eidolons", un poème de Feuilles d'herbe
 Eidolons, créatures servant de familiers dans le jeu Aura Kingdom
 Eidolon's Ally, fusil automatique légendaire dans le jeu Destiny, Dans sa suite Destiny 2 une armure saisonnière porte le nom de "poursuivant d'Eidolon"
 "Eidolon Beast" est le nom alternatif des monstres "Invokhé" dans le jeu Yu-Gi-Oh!
 Eidolons fait référence à une catégories de monstres trouvés dans le jeu Warframe
 Eidolon est le nom d'un des guerriers de la légion des Emperor's Children dans la série de fiction l'Hérésie d'Horus se déroulant dans l'Univers de Warhammer 40,000
Eidolon est le personnage principal du premier tome  Plaisir déchainé, de la série littéraire Démonica , de Larissa Ione
Eidolon of Mathlann est le nom de l'avatar déchu d'une divinité Idoneth Deepkin dans Age Of Sigmar le jeu de figurine édités par Games Workshop. Il peut revêtir deux formes : Aspect de la Tempête ou aspect de la Mer.
Eidolon est antagoniste de la quête principale du mod S.T.A.L.K.E.R.

Notes et références 

Concept philosophique grec
Expression grecque